Plet est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1981-), homme politique et administrateur surinamais ;
 Ernest Plet (1864-1929), homme politique français ;
 Eugène Plet (1952-), coureur cycliste français ;
 Pierre François Nicolas Plet-Beauprey (1762-1821), homme politique français ;
 Glynor Plet (1987-), footballeur néerlandais ;
  (1993-), footballeur et joueur de tennis néerlandais ;
  (1974-), footballeur néerlandais ;

Toponyme 

 , hameau du village de  dans la commune de Pukë en Albanie.

Architecture 
 , édifice moderniste de Barcelone en Espagne.

Patronyme néerlandais